Городиска — топоним.

 Городиска (Дунаевецкий район) — село в Хмельницкой области.
 Городиска (Ивано-Франковская область) — село в Ивано-Франковской области.